Louveau ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Louveau (* 2000), französischer Fußballspieler
 Henri Louveau (1910–1991), französischer Automobilrennfahrer